Пол Джерард Райнхарт (; род. 8 января 1960, Китченер, Канада) — канадский хоккеист, защитник.

Игровая карьера

Клубная карьера 
Выбран на драфте НХЛ 1979 года под общим 12-м номером клубом «Атланта Флеймз». С 1979 по 1990 год сыграл 11 сезонов в НХЛ за «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс».

Финалист Кубка Стэнли 1986. Участник Матчей всех звёзд НХЛ 1985 и 1989.

В сборной 
Финалист Кубка Канады 1981. Участник чемпионатов мира 1982 и 1983.

Семья 
Три сына Пола Райнхарта — Гриффин, Макс и Сэм — профессиональные хоккеисты.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Атланта Флеймз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Атланта Флэймз»